Conestoga ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Conestoga (Pennsylvania)
 Conestoga (Susquehanna River), Nebenfluss des Susquehanna River im Lancaster County, Pennsylvania
 Conestoga Gardens, Pennsylvania
 Conestoga Woods, Pennsylvania

Conestoga steht für:

 Conestoga, früherer Name der Susquehannock, nordamerikanischer Indianerstamm
 Conestoga (Rakete), Trägerrakete
 Conestoga (Fuhrwerk), Pferdewagen
 Budd RB-1 Conestoga, Frachtflugzeug, siehe Budd RB-1

im NRHP gelistete Objekte:

 Conestoga Cork Works Building, in Lancaster, Pennsylvania, ID-Nr. 96000324
 Conestoga Steam Cotton Mill Complex, in Lancaster, Pennsylvania, ID-Nr. 87002638
 Conestoga Town, in Letort, Pennsylvania, ID-Nr. 73001636

Siehe auch:
 USS Conestoga, Schiffe der United States Navy